The Starter Wife kan avse:

 The Starter Wife (miniserie) – en miniserie från 2007
 The Starter Wife (TV-serie) – en TV-serie baserad på miniserien med samma namn